Spojení písmen D a M může mít různé významy:

DM 
 německá marka (Deutsche Mark), někdejší německá měna
 německá SPZ Landkreis Demmin (spolková země Mecklenburg-Vorpommern – Meklenbursko-Přední Pomořansko)
 DM – kód ISO 3166-2 pro Dominiku
 bojová látka Adamsit
 parní mlýn Dampfmühle (v německých mapách)
 jednotka délky data mile v radarové a sonarové technice, 1 DM = 2000 yard = 6000 stop = 1828,8 metrů
 Degraded Minute, " zkrácená minuta" přenosu dat, viz G.821
 postup digitalizace analogového signálu, viz Deltamodulation
 Department of Management UN-Sekretariát
 Depeche Mode, hudební skupina
 Deutsche Meisterschaft
 Deutsches Museum
 Device Management
 Dělnická mládež – krajně pravicové občanské sdružení.
 Dieselmotor
 direct marketing
 Divemaster
 Dlouhodobý majetek
 temná hmota (dark matter) v astrofyzice
 Maersk Air, bývalá dánská letecká společnost (IATA-Code)
 zřídka měna Spojených arabských emirátů, viz VAE-Dirham
 Diabetes mellitus, nejen lidské, obecně savčí onemocnění
 dm-drogerie markt
 domov mládeže

D. M. 
 diabetes mellitus (cukrovka), lidská nemoc
 Dis Manibus "Mrtvému", nápis na římských náhrobcích

Dm 
 dekametr, jednotka délky
 d-Moll, hudební tónina

dm 
 decimetr = 10−1 metru, jednotka SI
 dm-drogerie markt, německý drogistický koncern
 doménu nejvyšší úrovně státu Dominica

.dm 
 .dm – internetová doména nejvyššího řádu pro Dominiku